Обливская (значения):

 Обливская — станица, центр Обливского сельского поселения и Обливского района Ростовской области.
 Обливская — железнодорожная станция Волгоградского региона Приволжской железной дороги в станице Обливской.

См. также 
 Верхнеобливский
 Захаро-Обливский